Койбаков — фамилия; имеет женскую форму Койбакова.
 Койбаков, Сейтжан Мельдебекович (род. 1954) — генерал-майор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, доктор юридических наук.
 Койбаков, Талгат Мамыртаевич (род. 1963) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.